Rudakowo () ist ein russischer Ortsname:
 Rudakowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Ruddecken, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Rudakowo (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Rudakowo (Moskau, Osjory), Dorf im Rajon Osjory, Oblast Moskau
 Rudakowo (Moskau, Serpuchow), Dorf im Rajon Serpuchow, Oblast Moskau
 Rudakowo (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Rudakowo (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Rudakowo (Perm), Dorf in der Region Perm
 Rudakowo (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Rudakowo (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Rudakowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda